Doughton ist der Familienname folgender Personen:

Robert L. Doughton (1863–1954), US-amerikanischer Politiker
Rufus A. Doughton (1857–1946), US-amerikanischer Politiker